Кацина — топоним в Нигерии. Может означать:

 Кацина — штат.
 Кацина (город) — город.